Епи́скоп Силуа́н (, в миру Кристиан Константин Мэнуйлэ, ; ) — епископ Румынской православной церкви, епископ Венгерский.

Биография 
Родился 16 сентября 1971 года в городе Липова жудеца Арад в Румынии в семье Константина и Жойцы.

В 1978—1982 годах учился в начальной школе родной деревни Келмак жудеца Арад, в 1982—1986 годах — в гимназии комунны Коноп, а в 1986—1990 годах — в Индустриальном лицее № 2 города Арад в электротехнической секции. В 1990 году поступил на кафедру духовности Богословского факультета им. Андрея Шагуны в Сибиу, который окончил в 1994 году со степенью лиценциата за работу: «Иисусова молитва в исихастской традиции».

С сентября 1994 по июль 1995 года проходил стажировку в общине «Слово Жизни» («Le Verbe de Vie») во Франции, совершенствуя свой французский язык и посещая православный Преображенский монастырь близ .

11 августа 1995 года епископом Арадским Тимофеем (Севичу) был пострижен в монашество в Монастыре Ходош-Бодрог; его восприемником в монашестве стал митрополит Германский, Центрально и Северо-Европейский Серафим (Жоантэ). 13 августа того же года митрополитом Серафимом (Жонанте) был рукоположен в сан иеродиакона. С сентября того года служил в женском монастыре Симеона Столпника в Арад-Гае. 13 декабря того же года епископом Арадским Тимофеем (Севичу) был рукоположен в сан иеромонаха с оставлением в клире того же монастыря.

В 1997—1998 годы изучал новогреческий язык в Афинском университете, после чего в 1998 году поступил в богословский институт того же университета, где на кафедре Нового Завета под руководством профессора Георгиоса Патроноса занимался написанием диссертации «Ветхозаветный закон в Нагорной проповеди Господней по Святому Евангелию от Матфея (главы 5-7)».

В 1999 году в период обучения в Афинском университете переведён в клир румынской православной епископии в Венгрии. 22-23 июля того года решением Священного Синода Румынской православной церкви был назначен протосинкеллом данной епархии и экклисиархом кафедрального собора в Дьюле. Его возведение в сан протосинкелла состоялось 7 августа того же года.

В 2002 году окончил богословский факультет в Афинах и 6 апреля того же года в соответствии с желанием епископа Венгерского Софрония (Дринчека) основать в Венгрии румынский православный скит, был назначен игуменом новоучреждённого Успенского скита в деревне Кёрёшсакале. 22 января 2003 года обитель была возведена в ранг монастыря, а протосинкелл Силуан 28 февраля того же года за литургией, совершённой епископом Софронием был посажен его первым настоятелем. 4-5 марта того же года решением Священного синода Румынской православной церкви Силуан был награждён саном архимандрита, и 20 апреля того года епископ Софроний совершил возведение Силуана в архимандрита.

11 марта 2007 года избирательная коллегия Румынской православной епископии в Венгрии выдвинула его кандидатом в епископа, что было подтверждено решением Священного синода Румынской православной церкви от 21 июня того же года.

8 июля 2007 года в Соборе святого Николая в Гюле был рукоположен во епископа Венгерского. Хиротонию совершили: митрополит Банатский Николай (Корняну); архиепископ Берлинский, митрополит Германский, Центрально и Северо-Европейский Серафим (Жоантэ); епископ Венский и Австрийский Иларион (Алфеев) (Русская православная церковь); епископ Будимский Лукиан (Пантелич); епископ Арджешский и Мусчелский Каллиник (Аргату); епископ Арадский, Иенопольский и Хэлмаджуский Тимофей (Севичу); епископ Орадийский, Бихорский и Сэлажский Софроний (Дринчек); епископ Северинский и Стрехайский Никодим (Николэеску), епископ Карансебешский Лукиан (Мик); епископ Лугожский Паисий (Георге).

К тому времени в епархии был 21 приход, расположенные в основном вдоль границы с Румынией. В епархии служило 12 священников. Румынская православная община на тот момент была самой многочисленной из этнических православных общин.

1 августа 2017 года решением Священного синода Румынской православной церкви также назначен администратором Епархии Дакии Феликс, объединяющей румынский приходы на территории Сербии

Примечания 

Епископы Румынской православной церкви
Епархия Дакии Феликс
Выпускники богословского института Афинского университета
Епархия в Венгрии